Тьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північ від Парижа, 40 км на південь від Ам'єна, 21 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 159 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 437,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тьє на сайті французького Національного інституту географії
 Тьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза